Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation

Spanisches Aufgebot

Spiele der spanischen Mannschaft 

1966
Spanien